Rolls-Royce Corniche (1971) – luksusowy kabriolet i coupe produkowany w latach 1971–1995.
 Rolls-Royce Corniche (2000) – luksusowy kabriolet produkowany w latach 2000-2002